Bruny  (Tasmania)
 Isola di Bruny
 Mont Bruny
 Bruny Surin
 Antoine Bruny d'Entrecasteaux
 Bruny  (Polonia), frazione della Polonia, nel distretto di Kluczbork

Pagine correlate 
 Bruni